Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 2014 года  прошёл с 7 по 13 октября в Таллине (Эстония) одновременно с женским чемпионатом. Организаторы соревнований: Эстонский союз шашек, EDC (Европейская конфедерация шашек) и FMJD (Всемирная федерация шашек). Чемпионом Европы стал представитель Нидерландов Рул Бомстра. Впервые медали завоевал представитель Франции. По итогам чемпионата были определены места команд, в состав которых входили три спортсмена от страны. Состав команд был определён до начала турнира.

Также по итогам чемпионата были определены обладатели 7 путёвок на чемпионат мира 2015 года, кроме получивших персональное приглашение чемпиона мира 2013 Александра Георгиева (Россия) и бронзового призёра этого чемпионата Рула Бомстры (Нидерланды) — Айнур Шайбаков (Россия) (2 место), Арно Кордье (Франция) (3 место), Алексей Чижов (Россия (4 место), Рон Хёсденс (Нидерланды) (6 место), Ян Грунендейк (Нидерланды) (9 место), Раймонд Випулис (Латвия) (10 место) и Артём Иванов (Украина) (14 место). На места от Европы действовала квота не более 2 спортсменов от каждой из следующих стран: Белоруссия, Бельгия, Литва, Латвия, Нидерланды, Польша, Россия, Украина и Эстония. Таким образом, из-за исчерпания квоты на чемпионат мира не попали Гетманский Александр (5 место на ЧЕ), Александр Шварцман (7 место), Муродулло Амриллаев (8 место) (все — Россия), Ваутер Сипма (12 место), Йос Стоккел (13 место) (оба — Нидерланды).

Регламент 
Турнир прошёл по швейцарской системе в 9 раундов. На партию давалось 1 час 20 минут плюс минуту за каждый ход. Определение мест спортсменов набравших равное количество очков прошло по правилам ФМЖД для турниров по швейцарской системе без проведения дополнительных матчей.

Участники 
Каждый член Европейской конфедерации мог выставить неограниченное число участников. Приняли участие 75 спортсменов из 26 стран, среди них 22 международных гроссмейстера, 11 международных мастеров и 20 мастеров ФМЖД. Средний рейтинг турнира 2183.

GMI — международный гроссмейстерMI — международный мастерMF — мастер ФМЖД

Ход турнира 
После двух туров лидировали Артём Иванов (Украина), Александр Булатов (Белоруссия), Рул Бомстра (Нидерланды), Ваутер Сипма (Нидерланды) и Рон Хёсденс (Нидерланды) — по 4 очка.

После трёх туров лидировали Рул Бомстра (Нидерланды) — 6 очков, далее Александр Булатов (Белоруссия), Артём Иванов (Украина), Ваутер Сипма (Нидерланды) и Айнур Шайбаков (Россия) — по 5 очков.

После четырёх туров впереди Рул Бомстра (Нидерланды)— 7 очков, далее идут Александр Георгиев (Россия), Александр Булатов (Белоруссия), Артём Иванов (Украина), Ваутер Сипма (Нидерланды), Айнур Шайбаков (Россия), Муродулло Амриллаев (Россия), Арно Кордье (Франция), Алексей Домчев (Литва) и Ваутер Волф (Нидерланды) — по 6 очков.

Положение после 6 туров (первые 20 шашистов)

Положение после 7 туров (первые 20 шашистов)

Положение после 8 туров (первые 20 шашистов)

Итоговое положение

Командный зачёт 

 — Россия (Айнур Шайбаков, Муродулло Амриллаев, Александр Георгиев),

 — Нидерланды (Рул Бомстра, Александр Балякин, Пим Мерс),

 — Беларусь (Евгений Ватутин, Александр Булатов, Сергей Носевич)

Ссылки 
 European Championship 2014 Men & Woman
 XVIII EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2014
 Результаты
 Командный зачёт

Спорт в Эстонии в 2014 году
Международные спортивные соревнования в Таллине
Октябрь 2014 года
Мужчины блиц
Международные соревнования по шашкам в Эстонии
Чемпионаты Европы в Эстонии